

Patronymie
 Anna Shinoda (1977- ) est une auteur de livres pour enfants. 
 Mariko Shinoda (1986- ) est une chanteuse et actrice japonaise. 
 Masahiro Shinoda (1931 ) est un réalisateur de film japonais.
 Miho Shinoda (1972- ) est une chanteuse japonaise. 
 Mike Shinoda (1977- ) est un musicien, producteur de musique et artiste américain.
 Toko Shinoda (1913 -2021) est une artiste abstraite japonaise.